Pułki huzarów noszące numer „7”:

Austriacki
 7 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego
Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Nr 7 (1798–1918)
Niemiecki
 7 Pułk Huzarów im. Króla Wilhelma I (1 Reński)

Rosyjski
  (1803–1918)